Список альбомов № 1 в США в 2005 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2005 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 

Всего 34 альбома возглавляли хит-парад в 2005 году, что отражено в 53 выпусках журнала за год. Первый чарт года посмертно возглавил рэпер 2Pac с альбомом Loyal to the Game.

 Самым успешным диском 2005 года стал альбом The Emancipation of Mimi певицы Мэрайи Кэри, собравший 4.866 млн копий. Он стал первым «женским альбомом» года после такого же успеха Аланис Мориссетт с альбомом Jagged Little Pill в 1996 году. The Emancipation of Mimi стал первым № 1 в чарте Billboard 200 диском для Мэрайи Кэри впервые с 1997 года, когда лидировал Butterfly.

 Рэпер 50 Cent с альбомом The Massacre собрал 4.834 млн копий, лишь 32 000 копий меньше, чем у The Emancipation of Mimi, и стал вторым диском по итогам года. The Massacre на 6 недель задержался на № 1 в чарте Billboard 200 (рекорд года). Альбом собрал 1.14 млн.копий в дебютную неделю (рекорд года).

 Группа Coldplay с альбомом X&Y три недели был № 1 и стал первым диском группы на вершине этого чарта. Кроме того, группа Coldplay стала единственным неамериканским исполнителем во главе списка Billboard 200 со времени певицы Шанайя Твейн (её диск Up! в 2002 году 5 недель был № 1), и первой британской группой по числу недель № 1 после диска The Beatles в 2000—2001.
 Рэпер 2Pac с альбомом Loyal to the Game в 5-й раз в своей истории возглавил чарт и стал 3-м его посмертным чарттоппером.
 Певец Рэй Чарльз с посмертным диском Genius Loves Company был № 1 (впервые в своей 40-летней карьере) спустя три месяца после кончины. Альбом получил Премию «Грэмми» за лучший альбом года на 47-й церемонии «Грэмми».

Список альбомов № 1

Примечания

См. также 
 2005 год в музыке

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 2005 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2005 года